Le patronyme néerlandais Biest provient d'un endroit où poussent des cypéracées (du nl:bies). 

Il peut se décliner:
 avec un ie long ou un i court, voire un ij ou y. 
 précédé des particules van der, vander ou la contraction ver accolée, indiquant explicitement une provenance, comparable au français du.
 avec un -e final génitif
 sans l'ancien locatif t'' final.

Patronyme 

 Alain Van der Biest (1943–2002), homme politique belge ;
 Jacques Van der Biest (1929-2016), prêtre catholique belge.

 Émile Massiet du Biest (1823-1888), homme politique français.
 Jacques Louis Marie Massiet du Biest (1898-1973), Général de Division français ;